La mandore est un instrument de musique à cordes pincées du Moyen Âge.
 Mandore est une ville historique du Rajasthan.